Birmingham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Birmingham Township (Chester County, Illinois) 
 Birmingham Township (Schuyler County, Illinois)
 Birmingham Township (Pennsylvania) im Delaware County